

Петухи — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Петухи — село, Ключівський район, Алтайський край
 Петухи — присілок, Омутнінський район, Кіровська область
 Петухи — починок, Шарканський район, Удмуртія
 Петухи — село, Шуміхинський округ, Курганська область

Див. також 
 Пєтушки